Princ Pieter-Christiaan Michiel Oranžsko-Nasavský, van Vollenhoven (*22. března 1972), je třetím synem nizozemské princezny Margriet a profesora Pietera van Vollenhovena.

Před nástupem svého bratrance prince Viléma Alexandra na trůn byl členem nizozemského královského rodu a dvanáctým v pořadí na nizozemský trůn. S nástupem Viléma Alexandra na trůn však již není členem nizozemského královského rodu a už není v přímé linii následnictví nizozemského trůnu. Stále však zůstává členem nizozemské královské rodiny.

Vzdělání a kariéra 
Princ Pieter-Christiaan žil během svého mládí na panství poblíž paláce Het Loo v Apeldoornu. V Apeldoornu navštěvoval také základní a střední školu. Následně získal v roce 1999 titul LL.M. z práva na Univerzitě v Utrechtu.

V letech 2000 až 2003 pracoval pro společnost Equity Capital Markets v Londýně.

Na podzim 2003 princ Pieter-Christiaan získal titul MBA na Mezinárodním institutu pro rozvoj managementu (IMD) v Lausanne ve Švýcarsku. Od března 2004 pracoval jako marketingový stratég ve firmě Shopservices společnosti ICT v Amsterdamu.

Dne 24. července 2010 byl jmenován rytířem Řádu svatého Jana v Nizozemsku.

V dubnu 2015 byl princ Pieter-Christiaan jmenován předsedou poradního sboru CSR a poradenské skupiny pro udržitelnost EMG Group. Členkou poradního sboru EMG je bývalá dánská ministryně životního prostředí Ida Aukenová.

Manželství a děti 

S Anitou van Eijkovou se oženil při civilním obřadu 25. srpna 2005 v paláci Het Loo v Apeldoornu. Poté následoval náboženský obřad 27. srpna 2005 v Grote St. Jeroenskerk, v současnosti známém jako Oude Jeroenskerk, v Noordwijku. Pieter-Christiaan neusiloval o schválení sňatku parlamentem, protože šance na to, že by se stal králem je minimální, takže když se oženil s Anitou, přišel o místo v linii následnictví nizozemského trůnu.

Dne 9. června 2006 princ Pieter-Christiaan a princezna Anita oznámili, že čekají své první dítě. Anita porodila dceru Emmu Franciscu Catharinu van Vollenhoven dne 28. listopadu 2006. Dítě se narodilo v 18:00 v Onze Lieve Vrouwe Gasthuis v Amsterdamu. Stejně jako její bratranci bylo dítě pokřtěno v kapli paláce Het Loo v Apeldoornu, na výročí svatby jejích rodičů, 25. srpna 2007. Emminými kmotry jsou její strýc, princ Bernhard; její teta, Caroline van der Toornová; Evert-Jan Wamsteker a hraběnka Alexandra de Witt.

Dne 15. května 2008 pár oznámil, že čeká druhé dítě, které se má narodit na konci listopadu 2008. Anita 19. listopadu 2008 porodila syna. Jeho celé jméno je ''Pieter'' Anton Maurits Erik van Vollenhoven. Narodil se v 1:32 ráno v Haaglanden Medical Center v Haagu. Stejně jako jeho sestra a jejich bratranci byl pokřtěn v kapli paláce Het Loo v Apeldoornu 20. září 2009. Kmotry Pietera byli jeho dědeček z otcovy strany Pieter van Vollenhoven, jeho strýc z otcovy strany princ Maurits, Jonkvrouw Anouk van Door a Sandra Cholletová.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Web královského rodu - rodina van Vollenhovenů

Muži
Narození v roce 1972
Žijící lidé
Oranžsko-nasavská dynastie
Absolventi Univerzity v Utrechtu
Oranžsko-nasavští princové